Васи́лий Ива́нович Минако́в (7 февраля 1921, Терская губерния, РСФСР — 8 октября 2016, Санкт-Петербург, Россия) — советский военно-морской лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (5.11.1944). Генерал-майор авиации (18.08.1958).

Биография 
Родился 7 февраля 1921 года в посёлке Илларионовском Пятигорского уезда Терской губернии (ныне город Минеральные Воды Ставропольского края) в семье железнодорожника. После окончания 9 классов средней школы № 11 в Минеральных Водах занимался в минераловодском филиале пятигорского аэроклуба. Член ВЛКСМ с 1938 года.

Военная служба 
В ноябре 1938 года был призван на службу в ряды Рабоче-Крестьянского Красного Флота. В декабре 1940 года окончил Ейское военно-морское авиационное училище им. И. В. Сталина. Для прохождения дальнейшей службы направлен в ВВС Тихоокеанского флота, где с марта 1941 года служил на должности пилота, с мая — младшего лётчика, а с января 1942 года — лётчика 4-го минно-торпедного авиаполка 29-й авиационной бригады. Полк базировался на аэродроме Романовка в Приморском крае.

В марте 1942 года зачислен в 36-й минно-торпедный авиационный полк ВВС Северного флота командиром звена, но на фронт не попал, выполнял неоднократные задания по перегону самолётов с авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре на фронт. А в июне 1942 года был направлен на Черноморский флот, где В. Минаков воевал с 1 июля 1942 года командиром звена 36-го минно-торпедного авиаполка 63-й авиационной бригады ВВС флота. Участвовал в Сталинградской битве, когда полк был переключен на нанесение бомбовых ударов в поддержку войск Южного и Северо-Кавказского фронтов, затем участвовал в битве за Кавказ.

В октябре 1942 года назначен в 5-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк, причём с понижением в должности до лётчика. Но в июне 1943 года вновь стал командиром звена, в мае 1944 года — заместителем командира эскадрильи. Пилотировал бомбардировщик Ил-4. Принимал участие в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Украины, Румынии и Болгарии. В 1943 году вступил в ВКП(б).

К октябрю 1944 года гвардии старший лейтенант В. И. Минакова совершил 182 боевых вылета, из них 71 ночной. Бомбовыми и торпедными атаками он потопил 13 транспортов немецких военно-морских сил (в том числе 7 — лично) общим водоизмещением 36500 тонн, 5 сухогрузных судов, 7 быстроходных десантных барж, 4 сторожевых катера, 1 тральщик, 1 буксир. Только в ходе Крымской наступательной операции с 18 апреля по 15 мая 1944 года им было потоплено 3 немецкие баржи и 5 иных плавсредств. Одним из наибольших достижений боевого лётчика при освобождении Крыма стало потопление 10 мая 1944 года в составе группы немецкого транспорта «Тея» водоизмещением 2773 тонны; на его борту находилось 3500 вражеских солдат и офицеров, эвакуируемых из Севастополя. Кроме того, им было уничтожено 4 склада боеприпасов, 4 железнодорожных станции и переправа через Дон. Сбил 4 самолёта Люфтваффе в воздушных боях. За эти подвиги был представлен к званию Героя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за мужество и героизм, проявленные при освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков гвардии старшему лейтенанту Василию Ивановичу Минакову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего за время войны В. И. Минаковым совершено 206 боевых вылетов, из которых 108 пришлось на бомбовые удары по различным морским и сухопутным целям, 31 на торпедные атаки, 28 на воздушную разведку, 28 на минные постановки, 7 на выброску грузов для партизан, 3 на десантирование разведчиков, 1 на прикрытие кораблей.

Послевоенные годы 
Ещё в январе 1945 года молодой, но опытный лётчик был направлен на учёбу на Высшие авиационные курсы ВВС ВМФ в Моздоке, которые окончил уже после Победы, в июле 1945-го. Вернувшись в свой 5-й гвардейский минно-торпедный авиаполк, В. И. Минаков стал заместителем командира эскадрильи. В мае 1946 года переведён на 8-й ВМФ командиром эскадрильи 68-го минно-торпедного авиаполка 19-й минно-торпедной авиадивизии, в декабре 1947 года стал помощником командира этого полка, а с июля по декабрь 1949 года являлся заместителем командира полка по лётной подготовке.

В 1950—1952 году В. И. Минаков обучался в Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова, после чего назначен командиром 52-го гвардейского минно-торпедного авиаполка 89-й минно-торпедной авиадивизии Военно-воздушных сил 5-го флота на Тихом океане.

В декабре 1955 года вернулся на Балтику в должности командира 128-й гвардейской минно-торпедной авиадивизии ВВС флота. 18 февраля 1958 года В. И. Минакову было присвоено звание генерал-майор авиации. В августе 1959 года вновь убыл на учёбу в академию.

После окончания в 1961 году Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил СССР в июле этого года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего ВВС Северного флота. В 1960-х годах несколько лет провёл в Объединённой Арабской Республике, где помогал в организации египетской военно-морской авиации.

В феврале 1971 года В. И. Минаков назначен начальником филиала 30-го ЦНИИ авиации и космонавтики в Ленинграде, где он руководил разработкой авиационной техники, в частности 5 типов самолётов и 7 типов вертолётов. В 1974 году ему присуждена учёная степень кандидата военно-морских наук; имеет учёное звание доцента. Уволен в запас в октябре 1985 года.

Проживал в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Активно участвовал в общественной и ветеранской работе, был заместителем председателя Президиума Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Умер 8 октября 2016 года на 96-м году жизни. Похоронен на Никольском кладбище.

Литературная деятельность 
В 2004 году стал лауреатом литературной премии имени маршала Л. А. Говорова за книгу «Балтийские соколы»

Василий Иванович Минаков является автором 18 книг, посвящённых военно-морским лётчикам, в том числе:
 Фронт до самого неба. Записки морского лётчика. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1977. — 208 с.
 Под крылом - Цемесская бухта. — Краснодар: Книжное издательство, 1979. — 147 с. 
 Командиры крылатых линкоров. Записки морского лётчика. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1981. — 384 с.
 Гневное небо Тавриды. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1985. — 352 с.
 Торпедоносцы атакуют. — Л., Лениздат, 1988. — 317 с.
 О вас, боевые друзья-северяне. — Мурманск: Кн. изд-во,1989. — 190 с.
 Сквозь огненное небо. Из очерковых записок морского военного лётчика-тихоокеанца. — Хабаровск: Кн. изд-во, 1989. — 175 с.
 На крыльях морской авиации. — Ставрополь: Кн. изд-во, 1990. — 252 с.
 Балтийские соколы. Записки морского лётчика. — СПб: Политехника, 1995. — 422 с.
 Дорога в небо через моря и океаны. — СПб.: Политехника, 1996. — 309 с.
 То крылом волны касаясь...: Записки морского лётчика. — СПб.: Александр Принт, 1997. — 405 с. 
 Автографы над морями трёх океанов. Записки морского лётчика. — СПб: Политехника, 1998. — 422 с.
 Мужество черноморских соколов. — СПб.: Политехника, 2000. — 406 с. 
 Полёт к неизведанному. — СПб.: Политехника, 2001. — 459 с.
 Герои Черноморского неба. Записки морского лётчика. — СПб: Геликон Плюс, 2002. — 720 с.
 Воздушные миноносцы // Военно-исторический журнал. — 1987. — № 12. — С.57-60.

Награды 
 Герой Советского Союза (05.11.1944);
 орден Ленина (05.11.1944);
 орден Октябрьской Революции (1981);
 три ордена Красного Знамени (29.11.1942, 20.11.1943, 1965);
 орден Александра Невского (29.04.1944);
 два ордена Отечественной войны I степени (13.05.1944, 11.03.1985);
 два ордена Красной Звезды;
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (1980);
 медаль Жукова (Российская Федерация, 1995);
 медаль «За боевые заслуги» (20.06.1949);
 медаль «За оборону Кавказа»;
 другие медали СССР;
 именное оружие (1971);
 орден «Красное Знамя» (Народная Республика Болгария, 22.01.1985);
 Медаль «25 лет освобождения Румынии» (Социалистическая Республика Румыния, 1969);
 Медаль «30 лет Болгарской народной армии» (НРБ, 14.09.1974);
 Медаль «40 лет Победы над гитлеровским фашизмом» (НРБ, 16.05.1985);
 Литературная премия Законодательного собрания Санкт-Петербурга имени маршала Л. А. Говорова.

Память 
 На Аллее Героев города Минеральные Воды установлена стела с барельефом Героя Советского Союза В. И. Минакова (1975).
 В средней школе № 463 Выборгского района Санкт-Петербурга открыт общественный музей имени Героя Советского Союза В. И. Минакова.
 Почётный гражданин города Минеральные Воды.

Примечания

Литература 
 
 Лурье В. М. Адмиралы и генералы ВМФ СССР: 1946—1960. — Москва, 2007.
 Герои боёв за Крым. — Симферополь, 1972. — С.168—169.
 Доценко В. Д. Флот. Война. Победа. 1941—1945. — СПб., 1995. — С. 177.
 Их имена никогда не забудутся. Кн. 1. — Ставрополь, 1968. — С. 187—188.
 Словарь биографический морской. — СПб., 2000. — С. 260.
 Созвездие славных: Герои Советского Союза Ставрополья и Карачаево-Черкесии (1938—1988). — Ставрополь, 1996. — С. 365—366.
 В памяти народной: Минаков В. И. // Гриценко В. Б. История земли Минераловодской. — Минеральные Воды, 1998. — С. 160.
 Кобылкин А. П. Золотое созвездие. — Минеральные Воды, 2000. — С. 85—86.
 Ставропольцы — Герои Советского Союза. — Ставрополь, 1995. — С. 196.

Ссылки 
 
 Лица Победы. 16-я серия. Минаков Василий Иванович / Реж. Ю. Селезнёва. — Военхроника.ру
 Устный автобиографический рассказ В. И. Минакова (2012 год) на сайте «Я помню». Часть 1.
 Устный автобиографический рассказ В. И. Минакова (2012 год) на сайте «Я помню». Часть 2.

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Писатели России по алфавиту
Мемуаристы СССР
Члены КПСС
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры